Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1977 (décembre) de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

19772
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1977
Tennis en décembre 1977